If (if) — слово в английском языке, имеющее значение — если. 

В музыке 
  — британская джаз-рок-группа, игравшая в 1970—1975 годах.
 (if) — девятый полноформатный студийный альбом Diary of Dreams, вышедший 13 марта 2009.
 If — четвёртый студийный альбом американской индастриал-рок группы Mindless Self Indulgence, вышедший 29 апреля 2008 года.
 IF — первый альбом украинской группы Dakh Daughters, вышедший в ноябре 2016.
 «If» — песня группы Pink Floyd 1970 года.
 «If» — песня, записанная американской певицей Джанет Джексон.

В кино 
 «If…» — оригинальное название художественного фильма «Если…» (1968) британского режиссёра Линдсея Андерсона

В литературе 
 «If» — американский журнал, публикующий произведения в жанре научной фантастики.
 If — оригинальное название стихотворения Р. Киплинга Если…

В компьютерной терминологии 
 If — оператор ветвления в языках программирования.
 IF — системный флаг разрешения прерываний.

Аббревиатуры 
 Interactive fiction (интерактивная литература) — жанр компьютерных игр.
 In Flames — шведская музыкальная группа.
 Initiation Factors — факторы инициации трансляции — синтеза полипептидной цепи.
 Intelligent falling — Разумное падение — псевдонаучная пародийная теория гравитации.
 Impact factor — Импакт-фактор — численный показатель важности научного журнала.
 Intermediate Frequency — промежуточная частота.

См. также 
 
 
 Iff